Фьорд — многозначный термин.

 Фьорд — узкий, извилистый и глубоко врезавшийся в сушу морской залив со скалистыми берегами.
 Фьорд Матусевича — крупный залив моря Лаптевых, вдающийся в остров Октябрьской Революции архипелага Северная Земля.

Персоналии
 Фьорд, Нильс Иоганнес (N.J. Fjord; 1825—1891) — датский агроном и педагог.

Примечания